Sciuscià è un termine usato nella lingua napoletana, oggi in disuso, che stava ad indicare i lustrascarpe del secondo dopoguerra. Probabilmente una forma italianizzata dell'inglese "shoe-shine", lustrascarpe. In passato è stato utilizzato per:
Sciuscià, film del 1946 di Vittorio De Sica.
Sciuscià, programma talk show politico condotto da Michele Santoro dal 2000 al 2002.
Sciuscià Guitars, azienda produttrice di chitarre.
Sciuscià, personaggio del videogioco Animal Crossing: Let's Go to the City.
Sciuscià, fumetto italiano ispirato al film del 1946